Josep Vellvehí i Deulofeu, alcalde de Campins del 1979 al 1983
 Josep Vellvehí i Pla (Campins, 1887 - 1961), alcalde de Campins entre 1920 i 1924 i 1936-1937